Serowe kan syfta på följande platser:

Botswana 

 Serowe (distriktshuvudort), Central, 
 Serowe (underdistrikt), Central, 

Robotskapade Botswanaförgreningar